Apadana steht für:

 Apadana, die Säulenhalle persischer Palastanlagen
 Apadana (Buddhismus), eine Sammlung von Lebensbeschreibungen buddhistischer Heiliger (Live of Arhants)